Mistrzostwa Litwy w hokeju na lodzie – najwyższa klasa rozgrywkowa w hokeju na lodzie na Litwie.

Edycje

Przypisy 

Hokej na lodzie na Litwie
Hokejowe rozgrywki klubowe w Europie
Międzynarodowe rozgrywki klubowe w hokeju na lodzie
Pierwszy poziom rozgrywek hokeja na lodzie